Маргарета фон Бранденбург () може да се отнася за:

 Маргарета фон Бранденбург (1270 – 1315), дъщеря на маркграф Албрехт III, като съпруга на Пшемисъл II кралица на Полша
 Маргарета фон Бранденбург (1410 – 1465), дъщеря на курфюрст Фридрих I, херцогиня на Мекленбург и на Бавария-Инголщат
 Маргарета фон Бранденбург (1449/50 – 1489), дъщеря на курфюрст Фридрих II, херцогиня на Померания
 Маргарета фон Бранденбург (1453 – 1509), дъщеря на курфюрст Албрехт Ахилес, абатеса на манастир Хоф
 Маргарета фон Бранденбург (~1511 – сл. 1571), дъщеря на курфюрст Йоахим I, херцогиня на Померания и княгиня на Анхалт.